Wer hat Angst vorm schwarzen Mann steht für:

 Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?, ein Fang- und Laufspiel, siehe Der schwarze Mann
 Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? (Film), einen TV-Film aus dem Jahr 2009.
 Wer hat Angst vorm schwarzen Mann (1982), einen Horror-Kurzfilm von Jeffrey C. Schiro aus dem Jahr 1982 nach einer Kurzgeschichte von Stephen King.
 Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? (Buch), ein Buch des Autors Jan Udo Holey.